Будровщина  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Будровщина — деревня, Дорский сельсовет, Воложинский район, Минская область
 Будровщина — деревня, Залесский сельсовет, Воложинский район, Минская область